Чемпіонат Шотландії з футболу 1912—1913 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 17 серпня 1912 та фінішував 30 квітня 1913. Це 23-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій восьмий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1913
Шотландія
Шотландія